Старокалмашевский сельсовет — муниципальное образование в Чекмагушевском районе Башкортостана.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Состав 
с. Старокалмашево,

д. Булгар,

д. Кавказ, 

с. Новая Муртаза.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Чекмагушевского района
Сельские поселения Башкортостана